Il singolare femminile del Medibank International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La campionessa uscente era Elena Dement'eva, che non ha difeso il titolo in quanto ritirata dal tennis alla fine del 2010. In finale Li Na ha battuto Kim Clijsters per 7-63, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Kim Clijsters (finale)
  Samantha Stosur (secondo turno)

  Francesca Schiavone (primo turno)
  Jelena Janković (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Li Na (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Medibank International Sydney 2011